David Rossi (1741-1827), decoratore e architetto italiano
 David Rossi, personaggio della serie televisiva Criminal Minds
 David Rossi, capo della comunicazione dei Monte dei Paschi di Siena, morto a Siena il 6 marzo 2013